Чиле Верде има више значења:

 Чиле Верде (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чиле Верде (Уичапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику